Міла́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південь від Парижа, 70 км на північний схід від Тулузи, 31 км на північний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 136 осіб у працездатному віці (15-64 років) 81 була активна, 55 — неактивні (показник активності 59,6%, у 1999 році було 57,9%). З 81 активної працювало 70 осіб (35 чоловіків та 35 жінок), безробітних було 11 (3 чоловіки та 8 жінок). Серед 55 неактивних 9 осіб було учнями чи студентами, 31 — пенсіонером, 15 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 128 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 234,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мілар на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мілар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн